Jméno a příjmení John Baldwin nosí více různých osob:

 John Baldwin (politik) (1772–1850) – americký politik
 John Paul Jones (hudebník), vlastním jménem John Baldwin (* 1946) – britský hudebník
 John Baldwin (krasobruslař) (* 1973) – americký krasobruslař